Plaats in Indonesië
 Ronggomulyo (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ronggomulyo (Tuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java